Бижигитов — фамилия; имеет женскую форму Бижигитова.
 Бижигитов, Жандос (род. 1991) — казахстанский профессиональный шоссейный велогонщик,
 Бижигитов, Осман-Рустамбек Байгенженович (род. 1952) — член Коллегии Министерства внутренних дел Республики Казахстан, генерал-майор милиции.